Pârâul cu Păstrăvi se poate referi la unul din următoarele cursuri de apă:

 Pârâul cu Păstrăvi - afluent al râului Cocoșul
 Râul Păstrăvul (cunoscut și sub denumirea Pârâul cu Păstrăvi), afluent al Râului Ozunca.